Kühloh ist der Ortsname von

 Kühloh (Fürstenzell), Ortsteil des Marktes Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern
 Kühloh (Velden), Ortsteil des Marktes Velden, Landkreis Landshut, Bayern